Inslag kan verwijzen naar:

 In de planetologie en geologie: een klein hemellichaam valt op het oppervlak van een groot hemellichaam. Artikelen over inslagen zijn:
 Inslagproces, over het proces zelf;
 Inslagkrater, landschapsvorm gevormd bij een inslag;
 Inslagtektoniek, de studie van de vervorming van het oppervlak van een hemellichaam ten gevolge van een inslag.

 De dwarsdraad in geweven textiel, zie Inslag (textiel); de langsdraad is de schering of ketting
 Klop (inslag), een afdruk als waarmerk of keurmerk, vooral in munten of ander metaal.
 Inslag (mand), de bodem van een mand;
 De Inslag, een natuurgebied in de Belgische gemeente Brasschaat;
 Inslaggemeenschap, een term uit de vegetatiekunde;